Vane har flere betydninger:

 Vane (egenskab) – en en tillært handling, der som regel udføres automatisk uden bevidst planlægning
 John R. Vane – modtager af Nobelprisen i fysiologi eller medicin 1982 (Prostaglandinernes biokemi og fysiologi.)